El Motocompo fue introducido como Moto de baúl para caber dentro de autos subcompactos como el Honda Today y el entonces nuevo Honda City.

El compartimento para equipaje del City era de hecho desarrollado alrededor del Motocompo. Los manillares, asiento y clavijas de pie se plieguan al cuerpo plástico rectangular de la moto para presentar un paquete limpio, en forma de caja de 1185 mm L × 240 mm A x 540 mm P.

La proyección de ventas inicial mensual de Honda para el mercado doméstico era 8000 City y 10000 Motocompo. El City superó sus objetivos, pero en todo solo 53369 Motocompos fueron vendidos para el final de la producción en 1983 (no más de 3000 al mes). Se comercializó en conjunto con el City en los anuncios televisivos que presentaba la banda de ska británica 2 Tonos.

En ficción 
El Motocompo es probablemente más conocido como la moto utilizada por Natsumi Tsujimoto en You're Under Arrest. Fue liberado como un modelo Bandai.

Enlaces externos 
 (Japonés) Vídeo Plegable en honda.co.jp
 (Japonés) Motocompo Galería de Dueños en honda.co.jp
 Honda Motocompo  Folleto en Base de Dato de Diseño de Producto 
 Resultados de foto del Flickr para 'Honda Motocompo'

Motocicletas Honda